Туманишвили () — грузинский княжеский род.

Известные представители фамилии:
 Туманишвили, Автандил Биртвелович (1793 — не ранее 1820) — грузинский драматург.
 Туманишвили-Церетели, Анастасия Михайловна (1849—1932) — детский писатель, публицист и общественный деятель.
 Туманишвили, Иосиф Михайлович (Туманов; 1909—1981) — советский актёр, театральный режиссёр, Народный артист СССР.
 Левашов-Туманишвили, Георгий Вадимович (1943—2023) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Туманов
 Туманян